Slama oder  Sláma ist der Familienname von

 Amir Slama, brasilianischer Modedesigner, Stylist und Besitzer von Modelabeln
 Bohdan Sláma (* 1967), tschechischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 David Slama (1946–2020), deutscher Kameramann tschechoslowakischer Abstammung

 Franz Slama (1885–1938), österreichischer Politiker
 Igor Sláma (* 1959), tschechoslowakischer Radrennfahrer
 Jiří Sláma (1934–2020), tschechischer Archäologe und Historiker 
 Karel Sláma (* 1934), tschechischer Entomologe
 Kappenfabrik Marie Slama & Sohn, österreichischer Bekleidungshersteller
 Miroslav Sláma (1917–2008), tschechoslowakischer Eishockeyspieler
 Toni Slama (* 1948), österreichischer Schauspieler
 Victor Theodor Slama (1890–1973), österreichischer Grafiker